Oxo hace referencia a varios artículos:

Química
 Nomenclatura oficial de la IUPAC para las cetonas como grupos funcionales no prioritarios: un átomo de oxígeno con un enlace doble a un hidrocarburo.
 También en nomenclatura de la IUPAC, el anión óxido, que consiste en un átomo de oxígeno con dos cargas negativas: O

Además
 El río Amu Daria, también llamado río Oxo del nombre Oxos que le dieron los antiguos griegos.
 OXO, videojuego.